Алексе́й Дени́сов:
 Денисов, Алексей Александрович (1907—1976) — Герой Советского Союза.
 Денисов, Алексей Алексеевич (род. 1968) — российский поэт.
 Денисов, Алексей Вячеславович (род. 1980) — российский хоккеист.
 Денисов, Алексей Григорьевич (род. 1964) — российский журналист, режиссёр.
 Денисов, Алексей Макарович (1922—1943) — Герой Советского Союза.